Neogriego puede referirse a:
 El periodo neogriego o bizantino, la Edad Media griega.
 Neogriego (arquitectura), un estilo arquitectónico historicista del siglo XIX.
 Griego moderno, un idioma.
 Neoclasicismo, un estilo artístico; especialmente la arquitectura neoclásica, y dentro de ella especialmente la desarrollada en Inglaterra y Alemania (Leo von Klenze -Königsplatz-).